Сухая Орлица — топоним:
 Сухая Орлица — река в Орловской области
 Сухая Орлица — деревня в Орловской области